Реда (Rheda) — многозначный термин.

Топоним 
 Реда — город в Польше.
 Реда — город в Германии.

Персоналии 
 Берханемескель Реда (1944—1979) — эфиопский политик.
  (1930—2020) — египетский хореограф и киноартист, автор мемуарных книг. Основатель первого фольклорного хореографического ансамбля в Египте فرقة رضا ''(Reda Troupe).

Фамилия 
 Реда, Орфео (род. 1932) — итальянский художник и скульптор.
 Реда, Феликс (род. 1986) — немецкий политик.

См. также 
 Raedae
 Редан

Примечания